CD120, или TNFRSF1, () — рецептор фактора некроза опухоли из надсемейства рецепторов фактора некроза опухоли.

Типы 
Существует два типа рецептора TNFR, кодирующиеся двумя различными генами:

 TNFRSF1A (TNF-R1, CD120a), один из основных рецепторов фактора некроза опухоли.
 TNFRSF1B (TNF-R2, CD120b).

Механизм передачи сигнала

См. также 
 Фактор некроза опухоли
 Кластер дифференцировки

Примечания 

Мембранные белки
CD120
Рецепторы цитокинов